RVB steht für:
 Raiffeisen-Volksbank
 Regensburger Verkehrsbetriebe
 Regionalverkehr Bayern GmbH, siehe DB Regio Bus Bayern
 Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen, siehe Vetter Verkehrsbetriebe
 Ringerverband Brandenburg, Landesverband der Dachorganisation Deutscher Ringer-Bund
 Russische Virtuelle Bibliothek, siehe RVB.ru
 RV Bank Rhein-Haardt, ehemalige Bank in Rheinland-Pfalz

Abkürzung